HD 153950 — звезда в созвездии Скорпиона на расстоянии около 188 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 153950 относится к звёздам главной последовательности; её масса и радиус равны 1,12 и 1,34 солнечных соответственно. Она ярче и горячее нашего дневного светила: температура поверхности составляет около 6076 кельвинов, а светимость составляет 2,2 солнечной. Возраст звезды оценивается приблизительно в 4,3 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2008 году командой астрономов, работающих в рамках программы по поиску планет с помощью спектрографа HARPS, было объявлено об открытии планеты HD 153950 b в системе. Она представляет собой газовый гигант с массой, равной 2,73 массы Юпитера. Планета обращается на среднем расстоянии 1,28 а.е. от родительской звезды почти по круговой орбите. Открытие было совершено методом Доплера.

Примечания

Ссылки 
 HD 153950 на сайте Планетные системы
 HD 153950 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
153950